Foe steht für:
 Foe (EP), Musikalbum der Band Blackmail
 Foe (Einheit), physikalische Einheit der Energie
 Foe (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Garth Davis

FOE oder FoE steht für:
 Forge of Empires, ein browserbasiertes Strategiespiel
 Friends of the Earth, internationaler Zusammenschluss von Umweltschutzorganisationen

foe steht für:
 Einheitenkürzel für das Foe (Einheit)

Foe oder Foé ist der Name folgender Personen:
 Daniel Foe, Geburtsname von Daniel Defoe (um 1660–1731), englischer Schriftsteller und Journalist
 Marc-Vivien Foé (1975–2003), kamerunischer Fußballspieler
 Nadège Essama Foé (* 1980), kamerunischer Leichtathlet
 Foé (Sänger) (* 1997), französischer Liedermacher

Abkürzung